Jan Johnson kan syfta på:
 Jan Johnson (friidrottare), amerikansk stavhoppare
 Jan Johnson (travtränare), svensk travtränare verksam i USA